«Нечто большее» () — восьмая и заключительная серия первого сезона телесериала Netflix «Ведьмак», снятая режиссёром Марком Джобстом по сценарию Лорен Шмидт Хиссрих. Она появилась в открытом доступе в один день с остальными — 20 декабря 2019 года.

Название и сюжет 
Название серии стало известно благодаря публикации на сайте Гильдии сценаристов США. Оно совпадает с названием рассказа Анджея Сапковского из сборника «Меч Предназначения»; в этом рассказе Геральт неожиданно для себя находит Цири в доме купца Йурги. 22 ноября Netflix опубликовал слоган этого эпизода — «Ведьмачья семья, как вы любите говорить». В связи с этим появилось предположение, что действие серии может происходить в Каэр Морхене, где находилась ведьмачья школа, а в числе её героев будут Йеннифэр из Венгерберга и Цири.

После премьеры выяснилось, что одной из основ сюжета действительно стал рассказ «Нечто большее». Отправившись из взятой нильфгаардцами Цинтры на поиски Цири, Геральт в пути спасает Йургу от чудовищ, но в схватке его тяжело ранят в ногу. Йурга везёт его к себе домой, пообещав в благодарность отдать то, чего не ждёт. Выясняется, что жена Йурги за время его отсутствия приютила Цири. В конце эпизода Геральт и княжна наконец встречаются.

В это самое время группа чародеев (в том числе Йеннифэр, Трисс Меригольд, Тиссая де Врие, Вильгефорц из Роггевеена и Сабрина Глевиссиг) встают у Соддена на пути нильфгаардской армии, которой командует Кагыр. Происходит сражение, и натиск врага удаётся остановить, но многие чародеи погибают. Судьба Йеннифэр остаётся неизвестной.

В ролях 
 Генри Кавилл — Геральт из Ривии
 Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга
 Фрейя Аллан — княжна Цирилла
 Мианна Бёринг — Тиссая де Врие
 Анна Шаффер — Трисс Меригольд
 Махеш Джаду — Вильгефорц
 Мими Дивени — Фрингилья Виго
 Имон Фаррен — Кагыр

Примечания

Ссылки